Хансл Джордж Парчмент (, род. 17 июня 1990 года) — ямайский легкоатлет, который специализируется в беге на 110 метров с барьерами. Чемпион Универсиады 2011 года. На Олимпийских играх 2012 года выиграл бронзовую медаль с национальным рекордом — 13,12 сек. Выступал на чемпионате мира 2013 года в Москве, но не смог выйти в финал. 1 июня 2013 года стал победителем соревнований Eugene Prefontaine Classic с национальным рекордом — 13,05 сек. Имеет также опыт выступлений на «гладкой» 100-метровке.

Является студентом университета Вест-Индии в Кингстоне.

Сезон 2014 года 
31 мая занял 2-е место на Prefontaine Classic — 13,20.

Ссылки 
 

Бегуны с барьерами Ямайки
Олимпийские чемпионы от Ямайки
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Выпускники университета Вест-Индии